Kurt Adolff (Stuttgart, 5 de novembro de 1921 – Kreuth, 24 de janeiro de 2012) foi um piloto alemão que participou do GP da Alemanha de 1953, conduzindo um Ferrari 166 para a equipe Ecurie Espadon. Ele abandonou depois de algumas voltas. Após correr na F1, fez sucesso em campeonatos com carro de turismo.

Pilotos de automóvel da Alemanha
Pilotos de Fórmula 1 da Alemanha